Annúminas – miasto ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Wspominają o nim bohaterowie Władcy Pierścieni. Informacje na temat historii tego miasta znajdują się w Dodatkach do trzeciego tomu powieści. Wzmiankowane jest też w Silmarillionie. Annúminas na mapie Środziemia zaznaczył i podpisał Christopher Tolkien w wydanych przez siebie Niedokończonych opowieściach. Odtąd też miasto to pojawia się na mapach w niektórych wydaniach Władcy Pierścieni.

Było położone w Arnorze, nad jeziorem Nenuial. Założył je Elendil w 3320 roku Drugiej Ery. Odtąd przez następne stulecia było stolicą Arnoru. Przechowywano tam Kryształ Annúminasu, jeden z palantírów. Spadek liczby ludności Arnoru spowodował upadek miasta. W związku z tym po podziale państwa (861 rok Trzeciej Ery) król Amlaith, władca Arthedainu, przeniósł stolicę do Fornostu. Annúminas popadło w całkowitą ruinę i w takim stanie pozostało przez całą resztę Trzeciej Ery. Dopiero w Czwartej Erze król Elessar rozpoczął odbudowę miasta i przywrócił mu dawna świetność. Odtąd Annúminas było (obok Minas Tirith) stolicą Zjednoczonego Królestwa Arnoru i Gondoru.

Nazwa Annúminas pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Wieża Zachodu. W początkowym okresie prac nad Władcą Pierścieni Annúminas nosiło inne nazwy: Tarkilmar lub Westermanton. W starych wydaniach Władcy Pierścieni (sprzed 1996)	w przekładzie Marii Skibniewskiej oraz we wszystkich wydaniach Silmarillionu sprzed 2006 roku występuje forma Annuminas.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, wyd. 3, przeł. Radosław Kot, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2005,

Linki zewnętrzne 
 – mapa części Arnoru z zaznaczonym położeniem Annúminas

Zamki i twierdze Śródziemia

en:Annúminas
sv:Annúminas